Malberg (ursprünglich wie Mahlstatt von „Gerichtsstätte“, mallo bergus) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Malberg, Dorf bei Damm (Schermbeck), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Malberg (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Malberg (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Malberg (Westerwaldkreis) (422 m), im Westerwald bei Moschheim, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hohen Malberg (376,4 m), bei Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Malberg (Landkreis Neuwied) (373 m), bei Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Malbergskopf (334,0), im Einrich bei Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz; mit Malbergbahn und Malbergturm

Bauten:
 Gut Malberg, Gut bei Ober-Waroldern (Twistetal), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Schloss Malberg, Schloss in Malberg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Malberg oder Målberg ist der Name folgender Personen:
 Caroline Carré de Malberg (1829–1891), französische Katholikin
 Franz Karl Veyder von Malberg (1775–1830), Generalmajor
 Gerhard von Malberg (1200–1246), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Hans von Veyder-Malberg (1886–1966), österreichischer Automobilpionier, Sportfahrer und Manager
 Hans Joachim Malberg (1896–1979), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor
 Henrik Malberg (1873–1958), dänischer Theater- und Filmschauspieler
 Horst Malberg (* 1936), deutscher Meteorologe
 Leif Målberg (* 1945), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mahlberg (Begriffsklärung)
 Veyder-Malberg